Karczmiska peut désigner :

Toponymie
en Pologne
de la voïvodie de Lublin
du powiat d'Opole Lubelskie
 Karczmiska est une gmina rurale dont la ville de même nom est son siège
 Karczmiska est un village, chef-lieu de la gmina du même nom
du powiat de Ryki
 Karczmiska est un village